

Нугуш — річка у Башкортостані, права притока Білої
 Нугуш — село, Мелеузівський район, Бакшортостан